Півенштейн Андрій Іванович - діяч УНР, емігрант
 Півенштейн Борис Абрамович - радянський льотчик